Der WH Rembertow Warschau war ein kurzlebiger Sportverein im Generalgouvernement für die besetzten polnischen Gebiete mit Sitz im heutzutage gleichnamigen Stadtbezirk Rembertów der polnischen Hauptstadt Warschau.

Geschichte 
In der Saison 1943/44 wurde die der WH Meister im Distrikt Warschau der Gauliga Generalgouvernement. Im Halbfinale der Gaumeisterschaft konnte sich die Mannschaft dann aber nicht gegen den späteren Gaumeister, den LSV Mölders Krakau, durchsetzen. Zur nächsten Saison konnte dann kein Spielbetrieb mehr aufgenommen werden. Nach dem Ende des Krieges und der Auflösung des Generalgouvernement, wurden alle deutschen Vereine aufgelöst.

Einzelnachweise 

Aufgelöst 1945
Ehemaliger Fußballverein (Generalgouvernement)
Sport (Warschau)